NGC 4998 (другие обозначения — MCG 9-22-17, ZWG 271.15, IRAS13062+5054, PGC 45537) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4998
Гончие Псы (созвездие)